Dörnberg bezeichnet:

 Dörnberg (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht
 Dörnberg (Lahn), eine Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Dörnberg (Bestwig), ein Ortsteil der Gemeinde Bestwig in Nordrhein-Westfalen
 Dörnberg (Habichtswald), ein Ortsteil der Gemeinde Habichtswald in Hessen
 Hoher Dörnberg (578,7 m), Berg im Naturpark Habichtswald in Hessen
 Dörnberg (Rhön) (521,5 m), Berg in der hessischen Rhön nordöstlich von Mittelaschenbach, Landkreis Fulda
 Dörnbergpark und Dörnberg-Viertel, Regensburg

Dörnberg oder Doernberg ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Dörnberg (1824–1915), deutscher Beamter und Politiker

 Carl Ludwig von Dörnberg (1749–1819), deutscher Offizier, Hessischer Erbküchenmeister und Abgeordneter 
 Ernst Friedrich von Dörnberg (1801–1878), Chef der Thurn und Taxis'schen Gesamtverwaltung
 Ferdy Doernberg (* 1967), deutscher Keyboarder und Gitarrist
 Ferdinand von Dörnberg (1833–1902), preußischer Generalleutnant
 Hans von Dörnberg (1755–1803), deutscher Jurist, Landgräflicher Kammerherr
 Heinrich von Dörnberg (1831–1905), deutscher Historienmaler
 Hermann von Dörnberg (1828–1893), preußischer Generalleutnant 
 Hugo von Dörnberg (1844–1930), deutscher Rittergutsbesitzer und Abgeordneter  
 Hugo von Dörnberg zu Hausen (1884–1963), Landrat des Landkreises Gelnhausen
 Johann Caspar von Dörnberg (Diplomat) (1616–1680), Landgräflicher Kammerjunker und Diplomat
 Johann Caspar von Dörnberg (1689–1734), Kurfürstlicher Kammerherr und Diplomat
 Julius von Dörnberg (1837–1922), preußischer Landrat 

 Konrad Heinrich von Dörnberg (1769–1828), bayerischer Regierungspräsident der Oberpfalz
 Martin Doernberg (1920–2013), deutscher evangelischer Pfarrer und Musiker
 Moritz von Dörnberg (1821–1912), deutscher Kammerherr und Abgeordneter 
 Stefan Doernberg (1924–2010), deutscher Historiker und Diplomat
 Wilhelm von Dörnberg (1768–1850), deutscher General und Freiheitskämpfer
 Wilhelm von Dörnberg (Forstmeister) (1781–1877), deutscher Oberforstmeister, Politiker und Abgeordneter
 Wilhelm Ferdinand von Dörnberg (1750–1783), preußischer Jurist und Regierungspräsident in Minden
 Wilhelm Ludwig von Dörnberg (1691–1741), Landgräflicher Regierungsrat und kaiserlicher Delegationskommissar
 Wilhelmine von Dörnberg (1803–1835), deutsche Adlige, Reichsfreiin von Dörnberg
 Wolfgang Ferdinand von Dörnberg (1724–1793), preußischer Justizminister

Siehe auch:
 Dornberg
 Dörenberg, Berg im Teutoburger Wald
 Dörnbergstraße 2 (Kassel)